Айн-Темушент:

 Айн-Темушент — город на северо-западе Алжира.
 Айн-Темушент — провинция (вилайя) в северо-западной части Алжира.